USS Carondelet je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Carondelet (1861) 
 USS Carondelet (IX-136)

Carondelet